USS Mustin — кораблі ВМС США, названі на честь капітана Генрі Мастіна ().

 USS Mustin (DD-413)  — ескадрений міноносець типу «Сімс». На службі протягом 1939-1948 років. Використовувався для випробувань під час операції «Кросроудс». Потоплений як мішень у 1948 році.
 USS Mustin (DDG-89) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2003 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни